La Primera División 1970 è stata la quarantaduesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la quarta ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Petit

Reclasificatorio

Reclasificatorio de Primera

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali
Rosario Central 3-0 Gimnasia y Esgrima La Plata
Chacarita Juniors 0-2 Boca Juniors

Finale
Boca Juniors 2-1 Rosario Central

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1970 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1970
Campionato argentino di calcio